Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz (Grabbe) – prawosławny biskup
 Magdalena (właśc. Nina Grabbe) – prawosławna mniszka
 Michaił Grabbe – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny